Langmuir (mértékegység)
Langmuir-hullámok
Langmuir (folyóirat)